Il gruppo dell'osmio è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'osmio 
 Garutiite
 Osmio nativo
 Rutheniridosmine
 Rutenio nativo

Note 

Osmio